Катріна Адамс і Деббі Грем виграли титул, перемігши у фіналі пару Радка Бобкова і Ева Меліхарова з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катріна Адамс /  Деббі Грем (чемпіонки)
 Петра Шварц /  Катаріна Студенікова (1-ше коло)
 Нанне Дальман /  Клер Вуд (чвертьфінал)
 Анна Курнікова /  Петра Лангрова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Budapest Lotto Open Doubles Draw 

Budapest Grand Prix
Тур WTA 1996